Франческо Дуранте () — итальянский композитор.

Биография 
Родился 31 марта 1684 года в , близ Неаполя. Музыке учился у своего дяди Анджело Дуранте, который был ректором консерватории «Сан-Онофрио», затем у Н. Фаго, М. Маркетти и А. Скарлатти.

С 1710 года преподавал в консерватории «Сан-Онофрио», был директором консерваторий «Деи повери ди Джезу Кристо» (1728-38), «Санта-Мария ди Лорето» (1742-45).

Среди его учеников — Дж. Перголези, Н. Пиччинни, А. Саккини, Ф. Фенароли, Э. Дуни, Т. Траэтта, П. Гульельми, Дж. Паизиелло, В. Л. Чампи. В 1745 году стал директором «Сан-Онофрио» и руководил её до смерти. Был женат три раза. Скончался 13 августа 1755 года в Неаполе.

Творчество 
Дуранте — один из крупнейших представителей неаполитанской школы. В его сочинениях смешаны мелодическая выразительность и полифония. Дуранте писал преимущественно церковную музыку и не сочинял сценических произведений.

Среди произведений Дуранте — 50 мотетов, 13 месс, кантаты, 16 псалмов, гимны, 3 оратории, антифоны. Лучшими его произведениями признаны «Ламентации Иеремии» и «Месса в стиле Палестрины». Среди его камерных произведений — 12 мадригалов, 6 сонат для клавесина, концерты для скрипки. Писал также дуэты для голоса (полностью опубликованы в СССР в 1931 году), драматическая шутка «Чудеса божественного милосердия, обращённые к пастве славного св. Антония Падуанского», поставленная в 1705 году на одной из площадей в Неаполе.

Примечания

Литература

Ссылки 

 [www.az-libr.ru/index.shtml?Persons&000/Src/0001/a541fe27 Дуранте, Франческо].